Этерскел () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Этерскел Мор — легендарный верховный король Ирландии (I век до н. э. — II век н. э.)
 Этерскел мак Маэл Умай — король Мунстера (конец VII — первая четверть VIII века)
 Этерскел мак Аэда — король Уи Хеннселайг (770—778)